Kleikamp ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kleikamp (1896–1952), deutscher Marineoffizier, Vizeadmiral
 Karl Kleikamp (1894–1952), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Katherine Kleikamp (1897–1988), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin